Svetlina je lahko:
 svetlina (anatomija), prostor v notranjosti votlega organa ali drugega dela telesa 
 nuhalna svetlina, za ultrazvok hipoehogen predel med kožo in mehkimi tkivi, ki pokrivajo vratno hrbtenico ploda.